Ryg bruges om flere ting:

Ryg (anatomi) – anatomisk bagside på dyr og mennesker. 
Højderyg – geografisk udtryk. 
Undersøisk bjergkæde